Ogilvy est un nom propre d'origine écossaise. Il peut faire référence à :

Patronyme 
 Angus Ogilvy (1928-2004), mari de la princesse britannique Alexandra de Kent ;
 Geoff Ogilvy (né en 1977), golfeur australien ;
 Ian Ogilvy (né en 1943), acteur britannique.

Personnage de fiction 
 Ogilvy, un personnage de fiction inventé par Winston Smith, héros du roman 1984 écrit par George Orwell.

Divers 
 Clan Ogilvy, un clan écossais situé près de Glamis ;
 Ogilvy, une agence de publicité ;
 Ogilvy's, un ancien grand magasin de Montréal devenu centre commercial.

Voir aussi 
 

Patronyme écossais